Camptobasidium är ett släkte av svampar. Camptobasidium ingår i klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Camptobasidium